Trema je lahko:
 trema, psihološko stanje
 Trema, Sveti Ivan Žabno (Hrvaška)